Chlumčany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Chlumčany (okres Plzeň-jih)
 Chlumčany (okres Louny)